Las siglas TEP pueden referirse a:
 Tonelada equivalente de petróleo, medida de energía; 
 Tomografía por emisión de positrones, tipo de escáner usado en medicina; 
 Tromboembolismo pulmonar, accidente vascular en los pulmones; o
 Trastorno esquizoide de la personalidad, patología mental.
 Trabajo en proceso, en la producción.

Enlaces externos